Mužská čtyřhra Astana Open 2020 probíhala na přelomu října a listopadu 2020. Do deblové soutěže nursultanského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct párů. Jednalo se o premiérový ročník turnaje dodatečně zařazeného do kalendáře okruhu ve formě náhrady za zrušené události kvůli koronavirové pandemii.

Vítězem se stal nejvýše nasazený belgický pár Sander Gillé a Joran Vliegen, který ve finále za 78 minut zdolal australské turnajové dvojky Maxe Purcella s Lukem Savillem po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Oba šampioni, jež odvrátili oba brejkboly, si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Na okruhu ATP Tour získali čtvrtou společnou i individuální trofej ze čtyřhry. V probíhající sezóně tak po turnaji jejich poměr zápasů činil 15–14.

Nasazení párů 

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (vítězové)
  Max Purcell /  Luke Saville (finále)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (čtvrtfinále)
  Ben McLachlan /  Franko Škugor (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Astana Open
ATP Tour 2020